Geheimer Kabinettsrat steht für:

 Geheimer Kabinettsrat, Titel des Leiters des Geheimen Zivilkabinetts, siehe Geheimes Zivilkabinett #Organisation
 Geheimer Kabinettsrat (Gremium), ein Gremium in der Zeit des Nationalsozialismus